Се́лбі () — прізвище валлійського походження, а також топонім.

 Брит Селбі — канадський хокеїст.
 Ендрю Селбі — валлійський професійний боксер, дворазовий чемпіон Європи.
 Лі Селбі — валлійський професійний боксер, чемпіон IBF.

 Селбі (місто)
 Селбі (округ) — округ в Англії
 Селбі (Вікторія)
 Селбі (Онтаріо)

Валлійські прізвища